Stiby kan syfta på:

Stiby, Sölvesborgs kommun – en småort i Sölvesborgs kommun
Stiby, Simrishamns kommun – en by i Simrishamns kommun